

Фамилия 
Нассири — персидская фамилия.

 Известные носители
 Нассири, Нематолла (1911—1979) — иранский генерал, шеф САВАК.
 Нассири, Мохаммад (род. 1945) — иранский тяжелоатлет.

Названия 
 Стадион Нассири — стадион в городе Йезд, названный в честь Мохаммада Нассири.